МДК — многозначная аббревиатура, имеющая следующие значения:
 Малый десантный корабль — МДК-15, МДК-57
 Машина дорожная котлованная — армейская машина, предназначенная для рытья котлованов (МДК-2, МДК-3).
 Международный Дельфийский комитет — комплексные соревнования профессионалов в области искусства
 Московская диалектологическая комиссия — объединение русистов и славистов в единую организацию при Отделении русского языка и словесности Петербургской Академии наук (1903—1931).
 Московский дом книги
 Музей дипломатического корпуса — культурно-историческое общество (Вологда)
 МДК (междисциплинарный курс) — сокращенное название учебных дисциплин в колледже
 Многофункциональный деловой комплекс

См. также 
 MDK (значения)

Ссылки 
 Значения аббревиатуры «МДК» в Большом словаре сокращений русского языка Sokr.Ru